Tenisový turnaj ATP BNP Paribas Masters 2011, poslední událost sezóny druhé nejvyšší kategorie okruhu Masters, se konal ve dnech 7. – 13. listopadu v Paříži, hlavním městě Francie v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 2 227 500 EUR.

Body a finanční odměny

Body do žebříčku ATP

Finanční odměny

Dvouhra

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráč vypadl. Všichni nasazení hráči měli v 1. kole volný los.
  Novak Djoković (čtvrtfinále, odstoupil)
  Andy Murray (čtvrtfinále)
  'Roger Federer (vítěz)
  David Ferrer (čtvrtfinále)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (finále)
  Mardy Fish (3. kolo, skreč)
  Gaël Monfils (2. kolo)
  Nicolás Almagro (2. kolo)
  Gilles Simon (2. kolo)
  Janko Tipsarević (3. kolo)
  Juan Martín del Potro (odstoupil)
  Andy Roddick (3. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Viktor Troicki (3. kolo)
  Richard Gasquet (3. kolo)

Jiné formy účasti v turnaji 
Následující hráči obdrželi divokou kartu do hlavní soutěže:
  Julien Benneteau
  Jérémy Chardy
  Adrian Mannarino

Hráč, který ke startu obdržel zvláštní výjimku:
  Kei Nišikori

Následující hráči do hlavní soutěže postoupili z kvalifikace:
  Santiago Giraldo
  Philipp Kohlschreiber
  Nicolas Mahut
  Andreas Seppi
  Serhij Stachovskyj
  Donald Young
  Igor Kunicyn – jako šťastný poražený

Odhlášení 
  Rafael Nadal (trénink)
  Robin Söderling (mononukleóza)
  Jürgen Melzer (poranění zad)
  Ivan Ljubičić
  Juan Ignacio Chela
  Juan Martín del Potro (poranění ramene)

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Čtyřhra

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly v prvním kole volný los.
  Bob Bryan /  Mike Bryan (2. kolo)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Max Mirnyj /  Daniel Nestor (semifinále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău (2. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Ajsám Kúreší (vítězové)
  Oliver Marach /  Alexander Peya ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2011